Trindade – miasto w Brazylii, w stanie Goiás
 Trindade – miasto w Brazylii, w stanie Pernambuco
 Trindade – miasto na Wyspach Świętego Tomasza i Książęcej
 Trindade – miejscowość w Portugalii, w gminie Beja
 Trindade – miejscowość w Portugalii, w gminie Vila Flor
 Trindade – wyspa na południowym Oceanie Atlantyckim, należąca do Brazylii